A Copa do Nordeste de Futebol de 1999 foi uma competição de futebol realizada no Nordeste brasileiro. O campeão foi o Vitória, tendo como vice o Bahia.

Clubes Participantes

Regulamento 
Os 16 clubes se dividiriam em 4 grupos com 4 participantes cada. Os 2 melhores classificados de cada grupo avançariam para as quartas-de-final. Os vencedores para as semi-finais e, por fim, para a grande final. Todas as fases teriam jogos de ida e volta.

Fase de Grupos

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Segunda Fase

Quartas de final 
Jogos de ida: 20, 26 e 27 de maio
Jogos de volta: 2 e 3 de junho

Semifinais  
Jogos de ida: 9 de junho
Jogos de volta: 16 e 17 de junho

Final 
Jogo de ida: 20 de junho
Jogo de volta: 27 de junho

Classificação Final 

1999
Futebol de 1999 no Brasil